Ло́ри Си́нгер (, род. , Корпус-Кристи, Техас, США) — американская актриса.

Биография 
С детства мечтала стать танцовщицей. С 12 лет стала заниматься музыкой, увлекшись игрой на виолончели. В 14 лет поступила в Школу Искусств в Нью-Йорке. Она была самой молодой студенткой, получившей степень бакалавра. В 1980 году стала победителем Bergen Philharmonic Competition. В 1982 году снялась в телевизионном сериале «Слава». Получила широкую известность после работ в фильмах «Чернокнижник» и «Последний ковбой». В 1993 году была удостоена «Золотого льва» за участие в фильме «Короткие истории». Также снималась в различных телесериалах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Lori Singer Breaks Free of Teen Roles with 'Shoe' Judy Klemesrud (August 2, 1985)

Выпускники Средней школы Линкольна (Портленд, Орегон)
Выпускники Джульярдской школы
Киноактрисы США